Тарабрин — фамилия. Известные носители:
 
 Тарабрин, Анатолий Петрович (1934—2008) — советский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Тарабрин, Владимир Евгеньевич (род. 1957) — российский дипломат.